Radek – imię męskie, samodzielnie funkcjonujące
 Radek – imię męskie, zdrobnienie od imion Radosław, Radomił i Radomir
 Andrzej Radek – protagonista Syzyfowych prac
 Janusz Radek (ur. 1968) – polski wokalista
 Karol Radek (1885–1939) – działacz komunistyczny